Klaatu sono stati un gruppo canadese di rock progressivo, formato nel 1973 a Toronto da John Woloschuk e Dee Long. Il nome Klaatu è preso dal protagonista del film Ultimatum alla Terra, un extraterrestre.

Dopo la pubblicazione di due singoli con scarso successo, al gruppo fu aggiunto il batterista Terry Draper, e tale formazione rimase per il resto della carriera della band.

Discografia

Album in studio
1976 - 3:47 EST
1977 - 'Hope
1978 - Sir Army Suit1980 - '''Endangered Species
1981 - MagentalaneCompilation
1981 - Klaatu Sampler1982 - Klaassic Klaatu1993 - Peaks2005 - Raarities2005 - Sun Set2009 - Solology''

Klaatu o Beatles? 
Per un certo periodo di tempo, ovvero quando il loro primo misterioso album venne fuori, molte persone iniziarono a credere che i Klaatu fossero in realtà i Beatles. Tutto ciò era partito dalla somiglianza del sound e da alcune somiglianze tra titoli (ad esempio Sub-Rosa Subway suona molto simile a Red Rose Speedway, album dei Wings, ovvero la seconda band di Paul McCartney). Le voci vennero alimentate ancora di più quando si venne a sapere che al secondo album dei Klaatu avrebbe partecipato la London Philharmonic Orchestra.

Tuttavia, la "leggenda" venne smontata quando i veri nomi dei componenti del gruppo vennero fuori.

Collegamenti esterni